Toto je medailové pořadí zemí na Zimních olympijských hrách 2014, které se konaly v Soči v Rusku od 6. do 23. února 2014. Těchto her se zúčastnili sportovci z 88 zemí, bylo rozdáno celkem 98 sad medailí.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Zimních olympijských hrách 2014 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Externí odkazy 
 
  Medailové pořadí na Zimních olympijských hrách 2014

Zimní olympijské hry 2014
2014